Дасанг — калмыцкий удельный князь XVIII века, находившийся в вассальном подчинении России. Его именем названы:

 Досанг — посёлок в Красноярском районе Астраханской области.
 Досанг — железнодорожная станция Астраханского отделения Приволжской железной дороги.
 «Досанг» — учебно-тренировочный центр по ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов ООО «Газпром газобезопасность».